Le Grand Prix moto d'Allemagne 2018 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2018.

Cette  du Grand Prix moto d'Allemagne s'est déroulé du 13 au  sur le Sachsenring.

Classement des MotoGP 
Blessé, Franco Morbidelli est remplacé par Stefan Bradl.

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2018
Sport en Allemagne en 2018
Sport en juillet 2018
All